Könyv
 Én, Eloise, Kay Thompson könyve

Filmek
 A szálloda kedvence (2003), Kevin Lima filmje
 Huncut karácsony (2003), Kevin Lima filmje

Televíziós sorozat
 Én, Eloise (2006), Wesley Archer flash animációs sorozata